Wygodzki:
 Jakub Wygodzki (Jaakow Wigodski, Yakov Wigodski, ros. Яков Ефимович Выгодский, lit. Jokūbas Vygodskis; 1856 - 1941)
 Lew Siemionowicz Wygotski (Wygocki, rod. Wygodzki)
 Sołomon Wygodzki
 Stanisław "Szyja" Wygodzki (1907 - 1992)